José Medina (Sorocaba, 14 de abril de 1894 – Sorocaba, 25 de agosto de 1980) foi um ator e cineasta brasileiro, um dos pioneiros do cinema paulista.

Biografia
Filho de imigrantes espanhóis, em 1910 já era projecionista de cinema. Mudou-se em 1912 para São Paulo onde aprofundou seus estudos em cinema e fotografia. Em 1918 vai para o Rio de Janeiro para trabalhar com Gilberto Rossi em "O Crime da Mala". De volta a São Paulo filma "Gigi" (1925). Ele participava como ator na maioria dos filmes que dirigia, como os citados anteriormente. Em 1943 produz seu último filme, o curta "O Canto da Raça". Também trabalhou como radialista, a partir dos anos 1930.

Filmografia

Como Ator 
 1922 – Do Rio a São Paulo para Casar; Perversidade; Prelúdio que Regenera;
 1924 – No Silêncio da Noite;
 1925 – Gigi.

Como Diretor 
 1919 – Exemplo Regenerador;
 1921 – Assuntos e Atualidades de São Paulo; Perversidade; Carlitinhos;
 1922 – A Culpa dos Outros ; Do Rio a São Paulo para Casar;
 1925 – Nos Pantanais do Mato Grosso; Gigi;
 1926 – Passando o Conto;
 1929 – Fragmentos da Vida;
 1943 – O Canto da Raça.

Atores do estado de São Paulo
Brasileiros de ascendência espanhola
Cineastas de São Paulo
Naturais de Sorocaba